Edmond Fatio (1871-1959), un architecte suisse ;
 Guillaume Fatio (1865-1958), un universitaire, historien, banquier et une personnalité politique suisse ;
 Nicolas Fatio de Duillier (1664-1753), un géomètre et un astronome genevois ;
 Olivier Fatio (1942-), un théologien protestant et historien suisse ;
 Pierre Fatio (1662-1707), un homme politique genevois ;
 Victor Fatio (1838-1906), un zoologiste suisse.

patronyme composé
 .